

Patronyme 

 Carmen Coulombe (1946-2008), artiste et enseignante canadienne ;
 Clotilde Coulombe (1892-1985), pianiste qui a obtenu le Prix d'Europe de piano en 1911 ;
 Sœur Cécile Coulombe (1910-2003), enseignante et administratrice québécoise ;
 Georges Coulombe (1935-2020), ténor canadien ;
 Guy Coulombe (1936-2011), sociologue et haut fonctionnaire québécois ;
 Micheline Coulombe Saint-Marcoux (1938-1985), compositrice canadienne.